Кимберлитовая трубка «Зарница» — первая найденная учёными кимберлитовая трубка в СССР. Трубка была найдена в Якутии, в Далдыно-Алакитском районе, на территории водораздела двух маленьких ручьёв, которые впадают в реку Далдын.

В кимберлитах этой трубки находятся алмазы, однако, на данный момент практического интереса к ним нет.

В маленьких объёмах добыча руды на «Зарнице» началась в 1998 году.

История 
«Зарница» была открыта 21 августа 1954 года геологом Ларисой Попугаевой и её помощником Ф. А. Беликовым. Они были членами экспедиции, которую возглавляла Н. Н. Сарсадских.

Вскоре после возвращения экспедиции в Ленинград, из-за рождения у Сарсадских дочери, экспедиция не смогла отправиться в Якутию, поэтому на поиски трубки были отправлены только Попугаева и Беликов. Трубку они открыли вдвоём, с помощью метода поиска коренных алмазных месторождений по пиропам. Интересно, что в рассказе И. А. Ефремова "Алмазная труба" (1945) описывается обнаружение первой кимберлитовой трубки двумя геологами пиропным методом. Действие рассказа разворачивается на 300 км севернее от "Зарницы", открытой спустя 10 лет после публикации рассказа. По мнению П. К. Чудинова, Лариса Попугаева была знакома с рассказом "Алмазная труба".

За открытие трубки Попугаева получила орден Ленина.

Геология 
Рельеф трубки точно повторяет профиль водораздела, форма почти изометричная. Основная эрозия происходит из-за мороза.

В брекчии трубки были найдены известняки, аргиллиты и доломиты. В ксенолитах аргиллитов и известняков были найдены древние ископаемые — трилобиты, брахиоподы, кораллы и другие окаменелости времён ордовика.

Из-за трещин в кимберлитах в трубке имеется проявление газов, имеющее особую силу на востоке трубки.

Примечания 

Месторождения Якутии
Месторождения алмазов России